Grenfell (Saskatchewan), een plaats in Canada
 Grenfell (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Australië